Noworieczenskij () – nazwa toponimów w Rosji

 Noworieczenskij – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Noworieczenskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie saratowskim

Zobacz także 
 Rieczica – wieś w obwodzie kurskim

Strony ujednoznaczniające